Les lettres GISA peuvent correspondre à :
 un groupe d'instruction et de sécurité des activités.
 un staphylococcus aureus résistant à la vancomycine.